Николай Петрович Иванцов
() — советский актёр.

Биография 
Родился 3 февраля 1920 года в Москве.

Обучение актёрскому мастерству начал в театральном кружке Дома культуры электро-механического завода им. С. Орджоникидзе (с 1942 года Дом пионеров) на улице Бахрушина д.17 стр.1 под руководством Евгении Яковлевны Веселовской.

В 1936 году поступил на актёрский курс Государственного театрального училища им. В. Э. Мейерхольда.

В педагогический коллектив училища входили: В. Э. Мейерхольд , З. Н. Райх , О. Н. Абдулов , В. Н. Плучек , М. И. Царёв , М. С. Местечкин , В. М. Бебутов и др. Во время учёбы Н. П. Иванцов принимал участие в спектаклях ГосТиМа .

После закрытия в 1938 году ГосТиМа продолжил учёбу в Московском Городском Театральном училище (руководитель курса — Засл. Артист Республики О. Н. Абдулов).

С 1940 по 1944 гг. — драматический артист Театра 1-й Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (художественный руководитель Ларский А. С.).

В 1944 −1946 гг. работал в Театре ДОРПРОФСОЖ Приморской железной дороги (г. Ворошилов-Уссурийский).

С 1947 по 1949 год находился в составе труппы Московского гастрольного театра «Студия» (художественный руководитель В. А. Громов).

В течение ряда лет (1950 −1958 гг.) работал в Драматическом театре Северного Флота (художественный руководитель И. Б. Шойхет).

С 1959 по 1989 годы работал в Москве на разных сценических площадках в качестве артиста разговорного жанра Музыкально-эстрадного объединения.

Умер 7 мая 1995 года в Москве.

Семья 
Жена — Иванцова (Исаева) Вера Ивановна (1922—2013), работник культуры, сотрудник Государственной Центральной Театральной Библиотеки .

Сын — Иванцов Сергей Николаевич (р. 1953), российский предприниматель, меценат.

Роли в театре 
Государственный театра им. Вс. Мейерхольда (ГосТиМ)
 1937 — Л. Сейфуллина «Наташа», 2-й комсомолец.

Театр 1-ой Особой Краснознамённой Дальневосточной Армии
 1940 — М. Горький «Последние», Якорев
 1941 — Ф. Вольф «Профессор Мамлок», санитар Симон
 1942 — А. Ларский/ Н. Резников «Иван Голубь», партизан Николаенко
 1942 — А. Островский «Поздняя любовь», купец Дороднов
 1943 — А. Островский «Не было ни гроша, да вдруг алтын», Баклушин
 б/д — Дюкло «День надувательств», Дориваль
 б/д — Братья Тур «Неравный брак», Майкл Шпигельглез
 б/д — А. Гладков «Давным-давно», генерал-адъютант Балмашов

Театр ДОРПРОФСОЖ Приморской железной дороги
 1944 — Б. Лавренев «Песня о черноморцах», Сагайдачный

Московский гастрольный театр «Студия»
 1948 — Л. Рахманов «Беспокойная старость», Бочаров

Драматический театр Северного Флота
 1950 — М. Самойлов «Тайная война», Быстров
 1950 — А Островский «Бешеные деньги», Телятев
 1950 — А. Корнейчук «Калиновая роща», Ветровой
 1950 — В. Вишневский «Незабываемый 1919», полковник Вадбольский
 1952 — Д. Щеглов «Побег», Сотский
 1952 — Н. Гоголь «Женитьба», Подколёсин
 1952 — М. Горький «Егор Булычов и другие», Достигаев
 1952 — Л. Шейнин «В средние века», Кнут Гамсун
 1952 — Н. Дьяконов «Свадьба с приданым», Силантий Романыч
 1952 — К. Тренёв «Любовь Яровая», Грозной
 1953 — Братья Тур «Третья молодость», Лошкарёв
 1953 — Б. Лавренёв «Песня о черноморцах», Брилёв
 1954 — А. Островский «Без вина виноватые», Дудукин
 1954 — В. Шекспир «Отелло», Брабанцио
 1954 — А. Островский «Не всё коту масленица», Ипполит
 1955 — А. Штейн «Персональное дело», Колокольников
 1955 — А. Чехов «Дядя Ваня», профессор Серебряков
 1956 — Е. Бондарева «Хрустальный ключ», капитан Быстров
 1956 — В. Вишневский «Оптимистическая трагедия», Первый ведущий
 1956 — А. Островский «Женитьба Белугина», старик Белугин
 1957 — Н. Винников «Когда цветёт акация», милиционер
 1957 — А. Крон «Кандидат партии», Плотовщиков
 1957 — А. Крон «Офицер флота», Селянин
 1957 — Г. Николаева «Первая весна», Игнат Игнатич
 1958 — Ю. Чепурин «Последние рубежи», Мартин
 1958 — С. Смирнов «Люди, которых я видел», сержант Шапкин
 1958 — Н. Вирта «Дали неоглядные», Поздняков
 б/д — Б. Лавренёв «Разлом», поручик Полевой

Актёры СССР